Mazzoli ist der Familienname folgender Personen:

 Giuseppe Mazzoli (1886–1945), römisch-katholischer Erzbischof und vatikanischer Diplomat
 Missy Mazzoli (* 1980), US-amerikanische Komponistin und Pianistin
 Riccardo Mazzoli (* 1969), italienischer Schauspieler, Künstler und Animateur
 Romano L. Mazzoli (1932–2022), US-amerikanischer Jurist und Politiker